Jaws steht für:
 Jaws (Hawaii), eine Meeresgegend bei Hawaii
 den Originaltitel des Spielfilms Der weiße Hai
 ein Arcade-Spiel, siehe Shark Jaws
 einen Dartspieler, siehe Colin Lloyd (* 1973)
 eine Figur in James-Bond-Filmen, siehe Figuren aus James-Bond-Filmen#Beißer
 Jaws (Band), eine britische Band
 Jaws (amerikanische Band), eine US-amerikanische Band

JAWS steht für:
 JAWS, Job Access With Speech, ein Screenreader

Abkürzung